The Bookman steht für: 

 The Bookman (London), eine britische Literaturzeitschrift (1891–1934)
 The Bookman (New York), eine US-amerikanische Literaturzeitschrift (1895–1933)
 Bookman (Schriftart) ist eine Schriftart, eine Antiqua aus dem 19. Jahrhundert